Рубежа́нский сове́т наро́дных депута́тов (ранее - Рубежанский Совет депутатов трудящихся) может означать:

 Рубежанский городской совет — административно-территориальная единица Луганской области c центром в городе Рубежное (город); входит в состав Лисичанско-Северодонецкой агломерации.
 Рубежанский сельский совет (либо Рубежненский) с центром в селе Рубежное входил до 17 июля 2020 года в состав Волчанского района Харьковской области.

См. также 
 Рубежное (Луганская область)
 Рубежное (Харьковская область)
 Рубежанский